

Toponyme 

 Reinfeld (Holstein), commune localisée dans le Schleswig-Holstein, en Allemagne
 Reinfeld (Manitoba), commune du Canada
 Reinfeld, petit village proche de Templin, dans le Brandebourg, en Allemagne

Patronyme 

 Fredrik Reinfeldt (homme politique Suédois)
 Fred Reinfeld (écrivain et joueur américain d'échec)